Понзари — село в составе Ивановского сельсовета Сампурского района Тамбовской области.

География 
Площадь села — 2,1 км. Село расположено в 5 километрах от административного центра сельсовета и в 23 километрах от райцентра.

История 
В начале XVIII века поселенцы из села Кузьминки нынешнего Знаменского района поселились на месте слияния рек Понзарь и Цна.

Примечания 

Населённые пункты Сампурского района